Abert ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Amalie Abert (1906–1996), deutsche Musikforscherin
 Friedrich Abert (1888–1963), deutscher Landrat
 Friedrich Philipp von Abert (1852–1912), Erzbischof von Bamberg 
 Hermann Abert (1871–1927), deutscher Musikhistoriker
 James W. Abert (1820–1897), US-amerikanischer Kartograf
 Johann Joseph Abert (1832–1915), sudetendeutscher Komponist
 Joseph Friedrich Abert (1879–1959), deutscher Historiker und Archivar
 Paul Abert (1879–1947), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Wenzel Abert (1842–1917), böhmischer Geiger, Bratschist und Komponist

Abert ist Namensbestandteil von:
 Lake Abert (auch Abert Lake), See im Lake County (Oregon)